A6, A 6 oder A-6 steht für:

 ein genormtes Papierformat, siehe Papierformat #ISO- und DIN-Papierformate
 eine Besoldungsgruppe für Beamte in Deutschland; siehe Einfacher Dienst und Mittlerer Dienst
 das Patent für Kapitäne auf Kauffahrteischiffen aller Größen und Fahrtgebiete, siehe Befähigungszeugnis#Befähigungszeugnisse seit 1997
 A6/B4, Gasfeld im deutschen Sektor der Nordsee
 Aggregat 6, Raketenprojekt im Dritten Reich
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Air Alps, IATA-Code der österreichischen Fluggesellschaft
 Alesis Andromeda A6, Analogsynthesizer
 Apple A6, ein System-on-a-Chip des Computerherstellers Apple
 Samsung Galaxy A6, ein Smartphone des Herstellers Samsung
 Audi A6, Automodell des Automobilherstellers Audi
 DIN A6 Informationssystem, ein Selbst-/Zeitmanagementsystem auf einfachen Notizzetteln
 Grumman A-6, Militärflugzeug der United States Navy
 Hansa Typ A 6, deutsches Auto
 HMS A6, U-Boot der britischen Marine
 Maserati A6, italienisches Automobil
 ZAGI A-6, sowjetischer Tragschrauber

Autobahnen und Fernstraßen:
 Bundesautobahn 6 in Deutschland
 Nordost Autobahn in Österreich
 Autobahn A6 (Schweiz)
 A6 road, England
 Awtomagistrala A6 in Bulgarien
 Autoroute A6 in Frankreich
 Aftokinitodromos 6 in Griechenland, siehe Attiki Odos
 Autostrada A6 (Italien)
 Autocesta A6 in Kroatien
 Magistralinis kelias A6 in Litauen
 Autoroute 6 (Luxemburg)
 Rijksweg 6 (A6) in den Niederlanden
 Autostrada A6 (Polen)
 Autoestrada A6 in Portugal
 Autovía A-6 in Spanien
 Autostrada A6 (Rumänien)
 Flinders Highway (Queensland), Australien
 A6 (Zypern) in Zypern
 A6 (Kasachstan)
 A6 (Elfenbeinküste)
 A6 (Nigeria)

ITU-Präfix:
 Vereinigte Arabische Emirate

A6